Isaák Gyula (1858–1935) politikus
 Isaák Gyula (1885–1947) jogász, kúriai bíró